Érythrée
 Érythrée, pays de la Corne de l'Afrique ;
 L’Érythrée désigne, en Grèce ancienne, une mer comprenant la mer Rouge, le golfe Persique et l'océan Indien.
 Érythrées, cité ionienne ;
 Érythrées, cité béotienne ;
 ayant donné son nom à un district municipal du dème de Mandra-Idyllia
 Érythrée italienne (1890 – 1936), colonie italienne ;
 Érythrée, anciennes provinces éthiopiennes ;
 Érythrée (Centaurium erythraea Rafn), plante herbacée annuelle ou bisannuelle de la famille des Gentianacées.